Toys in the Attic je album rock skupine Aerosmith. Izšel je leta 1975 pri založbi Columbia Records.

Seznam skladb 
 "Toys in the Attic" - 3:07
 "Uncle Salty" - 4:09
 "Adam's Apple" - 4:33
 "Walk This Way" - 3:40
 "Big Ten Inch Record" - 2:16
 "Sweet Emotion" - 4:34
 "No More No More" - 4:34
 "Round and Round" - 5:03
 "You See Me Crying" - 5:12

Albumi leta 1975
Albumi skupine Aerosmith
Albumi založbe Columbia Records